Знаменська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:
 Знаменська волость — Новомосковського повіту Катеринославської губернії;
 Знаменська волость — Юхновського повіту Смоленської губернії;
 Знаменська волость — Мелітопольського повіту Таврійської губернії.